Філіпе Португальський ()

Королі 
 Філіпе I — король Португалії (1581—1598), кастильський король Філіп II.
 Філіпе II — король Португалії(1598—1621), кастильський король Філіп III.
 Філіпе III — король Португалії (1621—1640), кастильський король Філіп IV.

Інфанти